Coba steht für:

 Coba (Vegadeo), ein Dorf in Asturien
 Cobá, eine Ruinenstätte der Maya in Mexiko
 Cobá (Ort), ein Dorf im mexikanischen Bundesstaat Quintana Roo
 Lago Cobá, ein See im mexikanischen Bundesstaat Quintana Roo

Coba ist der Familienname folgender Personen:

 René Coba Galarza (* 1957), ecuadorianischer Geistlicher, Bischof von Ibarra
Siehe auch:
 Koba
 Lago Cobá